Вулиця Музейна — назва вулиць у різних населених пунктах держав Східної Європи.

Вулиця Музейна — вулиця у смт Брюховичі, Шевченківській район міста Львова.
 Вулиця Музейна — вулиця у Волочиську.
 Вулиця Музейна — вулиця у Запоріжжі.
 Вулиця Музейна — вулиця у Коростені.
 Вулиця Музейна — вулиця у Полтаві.
 Вулиця Музейна — вулиця у Самборі.
 Вулиця Музейна — вулиця у Чернігові.
 Вулиця Музейна — вулиця в Чугуєві.

Вулиці